Bocan ist die Bezeichnung für:
 Jacques Cordier, genannt Bocan (1580–1653), französischer Tänzer, Tanzlehrer und Violinist
 den Steinkreis von Bocan in Irland

Siehe auch:
 Bočan, Begriffsklärung